IHF Super Globe ist der Name von Handballwettbewerben:

 IHF Women’s Super Globe, IHF Super Globe für Frauenteams
 IHF Men’s Super Globe, IHF Super Globe für Männerteams